Ниже представлен список президентов Сомалиленда с момента учреждения этого поста в 1991 году до настоящего времени. Президент в Сомалиленде является главой государства и главой правительства; должности премьер-министра в государстве нет.

Президентские выборы в Сомалиленде проходили трижды — в 2003 году, в 2010 году и в 2017 году (на последних избирался также парламент).

Список

Ссылки 
 Список президентов на rulers.org 
 Список президентов на worldstatesmen.org 

Сомалиленд
Списки:Сомали